Église gallicane peut désigner :

Historique 

 Gallicanisme
 Rite gallican
 Église catholique en France

Organisations 
 l'Église gallicane fondée en 1878 par Hyacinthe Loyson, prêtre excommunié par l'Église catholique
 l'Église néo-gallicane de France connue notamment par le rôle d'Ernest Houssay
 l'Église gallicane, tradition apostolique de Gazinet, Église indépendante fondée en 1916

Voir aussi 
Églises catholiques indépendantes